

Catch
Death Before Dishonor, un pay per view annuel organisé par la Ring of Honor, une fédération de catch
 Death Before Dishonor (2022)

Cinéma
Death Before Dishonor, un film américain

Musique
 Death Before Dishonor, un groupe de hardcore punk

 Death Before Dishonor, un album de Dennis Brown (1989)
 Death Before Dishonor, un album de 2 Pistols (2008)
 Death Before Dishonor, un album de Mr. Criminal (2010)

 Death Before Dishonor, une chanson de Five Finger Death Punch, extraite de l'album The Way of the Fist (2007)